El término Twister puede referirse:

 a la película Twister;
 a Twister, un juego de habilidad producido por Hasbro;
 como denominación paródica, a la red social Twitter, en el programa de televisión colombiano Kikirikí el notizin;
 a Twister, alternativa P2P a la red social Twitter.